Ринг — майданчик для боксу або інших бойових мистецтв.
 «Ринг» — американський журнал, присвячений боксу
 «Ринг» () — англійський трилер режисера Альфреда Хічкока, 1927.
 «Ринг» — радянський детектив на спортивну тему режисера Вілена Новака, 1973.
 Ринг — село в Ірландії, в графстві Уотерфорд

Прізвище 
Рінґ (, ) — прізвище.
Відомі носії
 Еміль Рінг (1863—1922) — американський диригент та композитор німецького походження.
 Лауріц Андерсен Рінг (1854—1933) — даньський художник.

Див. також 
 Ring
 Рінго
 Рінгштрассе (Ринг) — кільце бульварів у Відні.